Fetisizmus: egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felruházása, babonás tisztelete.
Árufetisizmus: a kapitalista árutermelés jelensége.
Szexuális fetisizmus: a test valamely részére, vagy a vele érintkező tárgyakra irányuló nemi vágy.